Rossard peut désigner :

Patronyme  
 Quentin Rossard (1991- ) est un joueur français de volley-ball.
 Nicolas Rossard  est un joueur français de volley-ball. 
 Thibault Rossard  est un joueur français de volley-ball.
 Olivier Rossard (1965- ) est un ancien joueur français de volley-ball

Biologie
 Rossard, autre nom du poisson Rotengle